Slag bij Coronea (447 v.Chr.), een veldslag tijdens de Eerste Peloponnesische Oorlog
 Slag bij Coronea (394 v.Chr.), een veldslag tijdens de Korinthische Oorlog